Магнезиальная смесь — неоднозначное понятие.
 Магнезиальная смесь — раствор MgCl2 и NH4Cl в аммиачной воде. Применяется при гравиметрическом анализе фосфора и мышьяка (см. аналитическая химия). Смесь получают, растворяя 55 г хлористого магния, 105 г нашатыря NH4Cl в 650 см3 воды и 350 см3 24 % аммиака;
 Магнезиальная смесь — сухая строительная смесь на магнезиальном вяжущем (каустический магнезит MgO затворённый раствором хлорида магния MgCl2) (в том числе и цемент Сореля).

Примечания